«Сло́во» — русскоязычная газета, издающаяся с 2001 года в Португалии и распространяющаяся в Португалии, Испании, Италии и других странах Европы. Одно из крупнейших русскоязычных изданий в Европейском союзе, совокупная аудитория печатной и онлайн-версии которого достигает нескольких миллионов человек.

Основная аудитория — русскоязычные иммигранты и туристы.

Распространение 
Газета распространяется в открытой продаже в газетных киосках Португалии, Испании и Италии по всей территории стран, включая Мадейру и Азорские острова. Также газета распространяется по подписке во всех странах Европы, в том числе, в России и на Украине.

В планах учредителей — выход на рынок Бразилии.

Содержание 
Газета существует в печатном и электронном виде, при этом публикации в печатной версии газеты и на её сайте различаются.

На сайте газеты можно найти ежедневные новости со всего мира (акцент — на новостях Португалии, Испании, Италии), а также статьи, интервью, публикации про недвижимость и советы юриста.

В печатных выпусках «Слова» есть одна главная тема, которая раскрывается по всем трем странам, подборка важных новостей за неделю, и несколько постоянных рубрик (среди них — «Правовой гид», «Вопросы наших читателей», «Свои и чужие интервью» и другие). Одна из наиболее востребованных рубрик в газете — частные объявления, которые «Слово» публикует на безвозмездной основе.

Периодичность, тираж и стоимость 
С 2014 года газета «Слово» выходит в свет каждые 15 дней, ранее издавалась еженедельно. Новости на сайте обновляются в ежедневном режиме.

Тираж каждого номера газеты составляет до 90 тысяч экземпляров, совокупный охват аудитории — несколько миллионов человек в год (печатная и онлайн-версии).

Стоимость каждого экземпляра в розничной продаже — 1,75 евро. Материалы на сайте находятся в свободном доступе.

Руководство газетой 
Учредитель, собственник и издатель газеты — компания Porturusso, Lda. Основное направление деятельности компании — издательский бизнес: в частности, помимо газеты, раз в квартал Porturusso выпускает двуязычный бизнес-журнал «Диалог», направленный на развитие экономических отношений между Россией и Португалией, и работает над эксклюзивным путеводителем по Португалии. Компания также занимается полиграфией (печатает настенные и карманные календари, сборники кроссвордов и сканвордов), онлайн-продажей книг на русском языке по системе «Книга — почтой», рекламным и туристическим направлением, а также экспортом португальских товаров на российский рынок.

Руководство компанией и газетой осуществляют мать и сын Нина и Кирилл Яковлевы.

Редакция 
Редакция газеты «Слово» находится в городе Кашкайш, пригороде португальской столицы Лиссабона. Главный редактор — Кирилл Яковлев.

Корреспондентская сеть охватывает Россию, Украину, Молдавию, Италию, Испанию.

Авторы материалов по Португалии 
 Тамара Морошан
 Мария Грабилина
 Илона Вирсе
 Игорь Шематинов
 Антон Назаров
 Алексей Самойлович

Авторы материалов по Испании 
 Андрей Силин
 Лариса Басова
 Татьяна Лаврентьева
 Ала Панеа

Авторы материалов по Италии 
 Александр Тараканов
 Михаил Талалай
 Галия Гали
 Ольга Чернобривец
 Ирина Раскина
 Алена Ослина
 Стефано ди Лоренцо

История 
Газета «Слово» начала выходить в Португалии в августе 2001 года. Там же сегодня находятся её редакция и главный офис. Первоначальный объём газеты составлял восемь полос, в дальнейшем он был расширен.

В 2004 году была предпринята неудачная попытка выйти на испанский рынок. Вновь в Испании газета появилась лишь пять лет спустя, осенью 2009 года. В Италии газета «Слово» выходит с марта 2007 года. С 2014 года в связи с увеличением государственной пошлины на ежедневные и еженедельные СМИ в Португалии газета начала выходить два раза в месяц (ранее издавалась еженедельно). Одновременно увеличился объём (32 полосы вместо прежних 28) и стоимость (до 1,75 евро).

Награды 
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (12 октября 2016 года) — за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом.

См. также 
 История журналистики в Португалии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Газеты Португалии
Газеты на русском языке
Печатные издания, возникшие в 2001 году
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации